Romei ist der Nachname folgender Personen:

 Angela Romei (* 1997), italienische Curlerin
 Sonja Romei (* 1973), österreichische Schauspielerin und Sängerin